Le terme Krone ou krone peut renvoyer à :

Patronyme 
 Carl Krone (1870-1943), directeur de cirque allemand,
 Christiaan Krone (né en 1984), sprinteur sud-africain,
 Heinrich Krone (1895-1989), homme politique allemand,
 Hermann Krone (1827-1916), pionnier allemand de la photographie et de la publicité.

Toponymie 
 Wałcz , ville dans le nord-ouest de la Pologne.

Autres 
 le Circus Krone, un cirque allemand, le plus grand d'Europe,
 la couronne norvégienne, monnaie appelée  en norvégien,
 le groupe Krone, entreprise allemande spécialisée dans la construction de remorques et d'engins agricoles,
 la Kronen Zeitung, aussi connue sous le nom de , quotidien d'information autrichien.
 

Homonymie de patronyme